Посёлок Лесозавода — название населённых пунктов в России:

 Лесозавода — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Лесозавода — посёлок в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Лесозавода — посёлок в Первомайском районе Нижегородской области.
 Лесозавода — посёлок в Ершичском районе Смоленской области.